Agnone kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Agnone, ort och kommun, Molise, Provincia di Isernia, 
 Agnone (ort i Italien, Kampanien), Provincia di Salerno, 
 Agnone (ort i Italien, Sicilien), Provincia di Siracusa, 

Robotskapade Italienförgreningar